«Яна+Янко» — российская семейная комедия режиссёра Натальи Меркуловой, вышедшая на экраны 13 апреля 2017 года.

Сюжет 
Успешная москвичка Яна Титова (Олеся Судзиловская) руководит журналом о моде. Её жизнь занимают работа и секс, причём Яна поддерживает отношения с женатым мужчиной, и её это полностью устраивает. Внезапно умирает отец Яны, которого она не видела с детства и который, как оказалось, усыновил маленького цыганского сироту Янко (Даниль Зинатуллин). Когда об этом узнают СМИ, ей приходится начать заботиться о мальчике, чтобы оградить свою деловую репутацию и заодно выиграть конкурс «Женщина года». Янко оказывается очень озорным и непослушным, и размеренная жизнь героини рушится.

В ролях 
 Олеся Судзиловская — Яна
 Даниль Зинатуллин — Янко
 Максим Виторган — Игорь
 Артур Смольянинов — Тимофей
 Владимир Мишуков — Сева
 Александр Ревва — Евгений
 Тинатин Далакишвили — Злата
 Елена Валюшкина — директор детдома

Критика 
Айсылу Кадырова из «Вечерней Казани» решила, что это доброе кино, которое «можно смело смотреть и с любимым человеком, и с бабушкой, и с детьми».

Критик Борис Иванов на сайте Film.ru посчитал, что фильм не столь удачен, как голливудские вариации на подобную тему, и что «картине не хватает сантиментов». По его мнению, у фильма всего два достоинства — «„правильная“ мораль о ценности семьи и обаятельнейший Даниль Зинатуллин в роли Янко».

Саундтрек

Факты 
 Рабочее название — «Сын росомахи».

Примечания

Ссылки 
 «Яна + Янко»: Нескладываемые слагаемые  «Новый Взгляд»

Фильмы России 2017 года
Фильмы Натальи Меркуловой
Кинокомедии России
Кинокомедии 2017 года
Фильмы на русском языке
Фильмы студии «Магнум»‎